Die Super League 2022/23 ist die 126. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 16. Juli 2022 eröffnet und wird wegen der WM in Katar vom 3. November 2022 bis zum 21. Januar 2023 durch die Winterpause unterbrochen.

Veränderungen gegenüber der Saison 2021/22 
Die Super League wird zur Saison 2023/24 auf 12 Teams aufgestockt, weshalb es keinen festen Absteiger geben wird. Die Mannschaft auf Rang 10 spielt gegen den Drittklassierten der Challenge League in der Barrage um den Verbleib in der Super League.

Teilnehmer

Modus 
In der Super League treten die zehn Vereine gegen jeden Gegner je zweimal im heimischen Stadion und zweimal auswärts an. Insgesamt absolviert so jedes Team 36 Spiele. Der Erstklassierte trägt den Titel Schweizer Meister 2023 und erhält die Chance, sich über zwei Qualifikationsrunden für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24 zu qualifizieren. Der Zweitplatzierte steigt in der 2. Qualifikationsrunde ein.

Die Mannschaften auf den Rängen drei und vier der Meisterschaft dürfen an der Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2023/24 teilnehmen (gemäss Rangierung in der Fünfjahreswertung per 10. August 2021). Der Cupsieger startet in der 3. Qualifikationsrunde. Auch die fünftklassierte Mannschaft wird einen Startplatz erhalten, falls der Cupsieger sich unter den bereits qualifizierten Mannschaften befindet.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Wissenswertes 
Der FC Zürich stand nach vier Spieltagen mit lediglich einem Zähler und ohne Tore auf dem letzten Tabellenplatz. So schlecht war noch kein amtierender Meister zuvor gestartet. Am 14. Spieltag konnte hingegen das erste Spiel gewonnen werden.

Mannschaften 
In der Saison 2022/23 nehmen die zehn folgenden Vereine an der Super League teil:

Kader

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23